( - ) est un paléobotaniste allemand.

Publications 

  Kilpper K., 1964. Über eine Rhät/Lias-Flora aus dem nördlichen Abfall des Alburs-Gebirges in Nordiran. Teil 1: Bryophyta und Pteridophyta. Palaeontogr. B, 114, pp. 1-78.
  Kilpper K., 1968. Die Gattung Otozamites. Taxon, Vol. 17, No. 5 (Oct., 1968), pp. 548-552 (5 pages), , JSTOR.
  Kilpper K., 1975. Paläobotanische Untersuchungen in Nord-Iran, I. Nachweis nichtmariner Obertrias am Nordabfall des Alburs-Gebirgers. 1. Grossform der Pflanzenfunde von seltenen Gattungen. Review of Palaeobotany and Palynology 19, 139–153.
  Kilpper K., 1968. Hermann Weyland 80 Jahre, in: Palaeontographica Abt. B Vol. 123. S. 1–4, Schweizerbart Stuttgart.

Liens externes

Notes et références 

Paléontologue allemand du XXe siècle
Botaniste allemand du XXe siècle
Paléobotaniste
Naissance en 1922
Décès en 1983